Чериковер, Элиэзер (1868, Полтава − 1928, Иерусалим) − общественный деятель.

Получил традиционное еврейское религиозное образование. Учился в Петербургском университете, участвовал в палестинофильском, затем в сионистском движении.

В 1917 г. избран председателем Московской сионистской организации, возглавлял главное бюро Керен-Каемет ле-Исраэль в России.

В 1920 г. руководил работой нелегального Центрального сионистского бюро (Москва), координировавшего подпольное сионистское движение в России, подвергался арестам.

В 1921 г. покинул Россию, с 1925 г. — в Эрец-Исраэле.

Литература 
 Мучник A.M. Євреї і Полтавщина. Історія… Імена… Долі… Полтава: «Оріяна», 2005. Стр. 87

Персоналии:Сионизм